Бра́тья милосе́рдия (также милосердные братья; ) — именование членов монашеского ордена св. Иоанна Божьего:

 первоначально в Испании (ок. 1540) — гостеприимные братья;
 затем в Италии — Fate ben fratelli;
 позже во Франции (с 1601) — Frères de la Charité;
 в Бельгии (1807) — Frères de la Charité de Gand.

См. также 
 Сестра милосердия

Примечания